O Campeonato Neozelandês de Futebol de 2015-16 foi a décima segunda edição da primeira divisão do futebol neozelandês.

Ao final desta temporada, o Team Wellington sagrou-se campeão ao vencer o Auckland City por 4 à 2, conquistando seu primeiro título do campeonato de futebol da Nova Zelândia.

Participantes

Regulamento 2015-16 
Com a saída do Wanderers SC, o campeonato voltou a contar com um número par de equipes. Por esse motivo, a fórmula de disputa da temporada regular foi alterada, voltando para a utilizada no campeonato 2013-14.

A disputa de playoffs também passou por mudanças, com as semifinais sendo disputadas em jogo único na casa do melhor colocado.

Classificação

Finais

Semifinais

Grande Final

Referências 
Campeonato Neozelandês de Futebol